Lorandi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessio Lorandi (* 1998), italienischer Automobilrennfahrer
 Maurizio Lorandi (1913–1978), norditalienischer Politiker
 Sergio Lorandi (* 1965), italienischer Gitarrist und Komponist